El CoffeeTour (CoffeeTour en inglés o Tour de Café en español) de la compañía cafetalera Doka Estate ó Café Britt, es un tour para personas interesadas en la producción e historia del café en Costa Rica.

El CoffeeTour se desarrolla en la zona de Mercedes Norte de Heredia, provincia de Costa Rica.

El tour incluye un recorrido por los cafetales, la fábrica de café, su pequeño teatro, el área de souvenir y el restaurante "Don Próspero". Los turistas son guiados por expertos en temas cafetaleros, que a su vez son actores de teatro profesionales, convirtiendo el tour en un espectáculo educativo sobre el café y algunas de las tradiciones costarricenses, relacionadas con el cultivo del grano.

Reseña histórica 

En el año 1991, Steve Aronson -fundador de Café Britt- conversó por primera vez con Dionisio Echeverría -hombre de teatro, chef y productor- en las afueras de la cafetería Ruiseñor, en San José, Costa Rica, mientras este último vendía ropa de caballero en su negocio. 

A partir de este encuentro, se formó un vínculo profesional y de amistad, que perduró por muchos años y que dio origen al múltiple representado: CoffeeTour de Café Britt.
Para ese mismo año, Dionisio y Steve se reencontraron en diversas ocasiones, y se unieron a ellos el dramaturgo Jorge Arroyo -autor del guion y del primer Coffee Tour- y Eduardo Mosheim -actor y productor general de Britt Espressivo-. Todo con la idea de darle forma a este proyecto, que para algunos, sonaba a locura y a ocurrencia sin mucho futuro. 
 
El primer tour lo realizaron el actor Marco Martín y la actriz Tatiana de la Ossa, que interpretaban la pareja de campesinos, José Antonio y Marielitos. Contrario a lo que se piensa, las primeras funciones no se realizaron en las actuales instalaciones de Café Britt, sino en el Teatro Melico Salazar, ya que todavía estaba en construcción el Teatro Dionisio, que curiosamente fue diseñado como bodega por si el proyecto no florecía.
 
En noviembre de 1991, se inaugura el CoffeeTour en las instalaciones actuales de la compañía, en Mercedes Norte de Heredia, e inicia su promoción entre hoteles y agencias de turismo de todo el país.

El terreno en donde se ubica Café Britt en la actualidad era para entonces un cafetal con mucho barro y restos de una chatarrera que funcionó en el lugar. Allí se construyeron sólo tres edificaciones pequeñas, la tienda de café, las oficinas administrativas y el ahora llamado Teatro Dionisio.
 
En ese entonces, las luces y el sonido del espectáculo lo ejecutaban desde personal contratado con algún tipo de experiencia hasta, en ocasiones de emergencia, Miguel, el catador de café, Juan Carlos, el chofer, Antonieta, la encargada de la tienda o Benjamín, uno de los hijos de Aronson.
 
Meses después surgen modificaciones importantes en el Coffee Tour, su historia y sus protagonistas: se incorporaron al elenco los actores Ana Álvarez, Jacqueline Steller, Andrés de la Ossa y Francisco Alpizar, se habilita el primer restaurante, ya que surge la necesidad de ofrecer a los turistas este servicio, y nace en el tour el nuevo personaje de don Próspero -capataz de la finca y tío de José Antonio y Marielitos- .

Muchos son los actores profesionales que han desfilado en estos más de quince años por los cafetales de Café Britt: Además de los ya mencionados Marco Martín, Tatiana de la Ossa, quién tiempo después regresó al Coffee Tour como directora del espectáculo, Eduardo Mosheim, Ana Álvarez, Jacqelline Steller, Andrés de la Ossa, Francisco Alpizar, José Pablo Parra, Eugenia Acosta, Gonzalo Vega, Aurelia Dobles, Salvador Solís, Fabricio Gómez, Carlos Blanco, Claudia Gómez, Óscar Arce, Cristian Calderón, José Pablo Umaña, Moy Arburola, César Meléndez Espinoza, Diana Carmona, Erika Rojas, Laura Montero, Roberto Zeledón, Alberto Alpizar, Claudia Catania, Alejandro Artavia, Paula Vargas, Manuel Ruiz -que fungió también como director el tour- , Rolando Calvo, Ileana Piñón, Luis Diego Quesada, José Montero y Carlos Salazar - último director que añade cambios al espectáculo -.
 
Desde 1991 el CoffeeTour ha ganado en experiencia, madurez y herramientas tecnológicas. Los cambios son muchos: se han incorporado nuevos videos, nuevas escenas, nuevos personajes -como Gabriel Le Clieu, el navegante francés que roba una planta de café del Palacio de Versalles y la introduce en el continente americano- más información técnica sobre café, mayor interacción con los visitantes, recorridos nocturnos, visitas para niños y estudiantes de idiomas….en fin, una gran cantidad de cambios positivos que aportan a este espectáculo agilidad y entretenimiento sano y educativo. 
 
El CoffeeTour es el primer espectáculo para turistas en Costa Rica realizado por actores de teatro profesionales, que rescata las tradiciones más costarricenses, nuestra cultura cafetalera y la historia del grano de oro en nuestro país. 
 
Luego del CoffeeTour, surgieron otras variaciones de servicios similares en otras compañías, sin embargo, la singular idea que surgió de Echeverría y Aronson, a principios de los años 90, es única, inimitable y continúa ofreciendo diversión e información a los miles de turistas que nos visitan de todas partes del mundo.

Recorrido del CoffeeTour 
 El tour consta de un recorrido a través de una plantación de café orgánico, ubicada en las instalaciones de la compañía Café Britt.
 Visita a la planta tostadora
 Demostración de una cata de café
 Show histórico acerca de los orígenes y la expansión del café en el mundo
 Degustación de diferentes cafés y chocolates.
 El recorrido termina en el Restaurante Don Próspero, cuya especialidad son las fantasías de café y un menú de comida costarricense a base de productos orgánicos.

Desde 1991, año de su creación, ha habido 15.000 representaciones. Alrededor de 50.000 turistas al año realizan este tour y visitan los cafetales de las montañas heredianas.

Enlaces externos
Costa Rica Coffee Tour
CoffeeTour.com
Tour virtual

Notas de prensa 

https://web.archive.org/web/20071208031049/http://www.luxner.com/cgi-bin/view_article.cgi?articleID=1087

Café de Costa Rica
Empresas de Costa Rica